Джим Макфедден (,  15 квітня 1920, Белфаст —  22 серпня 2002) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1939 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 461 матч у НХЛ, включаючи 49 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1948.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1950.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1950.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Белфаста
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Британські емігранти до США
Американські емігранти до Канади